siodło – część rzędu końskiego
 damskie siodło
 siodło rowerowe
 siodło – część samochodu ciężarowego
 siodło w matematyce oznacza powierzchnię zawierającą punkt siodłowy.
 siodło tureckie – część czaszki

Geografia i topografia 
 siodło – pojęcie z zakresu meteorologii
 miejscowości w Polsce:

 Siodło – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary
 Siodło – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Nowe Siodło – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Mieroszów
 Siodło – szczyt na Wyspie Króla Jerzego

 Siodło – płaśń pod Trzema Koronami w Pieninach
 siodło – szeroka przełęcz
 Siodło – płaśń pod Trzema Koronami w Pieninach
 Siodło – przełęcz w Beskidzie Śląskim
 Siodło – przełęcz w polskich Tatrach Zachodnich
 Siodło pod Równią
 Siodło pod Klimczokiem
 Mihulcze Siodło – przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich
 polana Siodło – polana na Mihulczym Siodle

Zobacz też 
 Siodła